La saison 2014-2015 de la BeNe League met aux prises 8 équipes de handball dont quatre belges et quatre néerlandaises. Il s’agit de la  de la BeNe Liga.

Organisation

Participants

Localisation

Phase classique

Classement 

|

|}

Résultats

Final Four 
Le Final Four a lieu au Sporthal Alverberg de Hasselt en Belgique les 7 et 8 février 2015. À l'issue des deux demi-finales, un match pour la troisième place oppose les deux perdants et les vainqueurs s'affrontent en finale pour succéder au Hubo Initia HC Hasselt, vainqueur de la compétition la saison précédente.

Demi-finales

troisième place

Finale

Vainqueur de la BeNe League

Statistiques 

L'équipe-type de la BeNe League 2014-2015.

Notes et références 

2014-2015
Saison 2014-2015 de handball
Championnat M0
Handball M0